Ампюре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильфаньян. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16127.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 70 км южнее Пуатье, в 45 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 120 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 76 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 42 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 55,3 %, в 1999 году было 60,3 %). Из 42 активных работали 41 человек (22 мужчины и 19 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 34 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мексан (XII век). Исторический памятник с 1914 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта